Ручеёк — ручей.
 Ручеёк — русская игра;
 Ручеёк — метод воздействия на результаты голосования.

География 
 Ручеёк — посёлок в Севском районе Брянской области;
 Ручеёк — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.